Футбольный альянс 1889/1890 () — первый в истории сезон Футбольного альянса, футбольной лиги в Англии, организованный в качестве альтернативы Футбольной лиги, которая была создана сезоном ранее. Футбольная лига отвергла предложение ряда клубов о расширении до 24 команд, поэтому была создана другая лига, которую назвали Футбольным альянсом. В неё, как и в Футбольную лигу, вошли 12 команд, причём из схожей географической зоны (от Мидлендса до Северо-Западной Англии, но также включая Шеффилд, Гримсби и Сандерленд.

За победу в матче присуждалось 2 очка, за ничью — 1 очко. Каждая команда играла с другой дважды: дома и на выезде. Первым чемпионом Футбольного альянса стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда, который возглавил турнирную таблицу к концу декабря 1889 года и оставался на первом месте до окончания сезона. «Лонг Итон Рейнджерс» занял последнее место по итогам сезона и выбыл в .

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Источники данных по результатам матчей команд см. в примечаниях: «Ньютон Хит», «Ноттингем Форест», «Смолл Хит», «Уэнсдей», «Гримсби Таун», «Дарвен».

Формы команд 
Ниже приведены формы команд, принявших участие в розыгрыше Футбольного альянса сезона 1889/90.

Взаимодействие с Футбольной лигой 
По итогам сезона три занявшие последние места в Футбольной лиге клуба, «Ноттс Каунти», «Бернли» и «Сток», подали заявку на повторное вхождение в этот турнир в новом сезоне. «Ноттс Каунти» и «Бернли» были переизбраны, однако «Сток» получил отказ, а его место в Футбольной лиге занял «Сандерленд». Исключённый из Футбольной лиги «Сток» вступил в Футбольный альянс, сыграв в нём в следующем сезоне.

Клубы Футбольного альянса «Бутл», «Дарвен», «Гримсби Таун», «Ньютон Хит» и «Сандерленд Альбион» подавали заявку на вхождение в Футбольную лигу, но получили отказ.

Примечания 

1889
Футбол в Англии в сезоне 1889/1890